Université catholique de Louvain
 University College London
 UEFA Champions League